My Bloody Valentine (banda), grupo musical irlandês
 My Bloody Valentine (1981), filme canadense de terror 
 My Bloody Valentine 3D, remake estadunidense do filme canadense